
Termin 2F ima više značenja.
 Prostaglandin F2alfa, prirodni prostaglandin
 F2 generacija, druga generacija nastala Mendelskim ukrštanjem hibridnih jedinki
 Transkripcioni faktor II F